Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 39 dans le monde.

 Routes fédérales 39 et 39a en Allemagne
 Route européenne 39 au Danemark et en Norvège
 Interstate 39 aux États-Unis 
 Route 39 en Islande
 Route magistrale 39 en Serbie
 Route régionale 39 en Tunisie
  dans certains pays